Varvara (Prozor-Rama, BiH), naselje u općini Prozor-Rama, BiH.
 Varvara (Tearce, Makedonija), naselje u općini Tearce, Makedonija.
 Agia Varvara, grčka općina.
 Varvara (jezero), umjetno jezero u Azerbajdžanu.